Erica Mendez (Chicago, Illinois; 13 de febrero de 1988) es una actriz de doblaje estadounidense.

Filmografía

Series Animadas

Referencias

Enlaces externos 

Actores de voz de Estados Unidos
Actores de Los Ángeles
Nacidos en Chicago
Asexuales